Aurélie est un prénom féminin fêté le 15 octobre (fête locale).

Origine 
Aurélie est un prénom qui vient du mot aurum en latin, signifiant « or ». Aurelius en latin signifie aussi « qui fait briller l'or ».

Variantes linguistiques 

 français : Aurélia, Auréliane, Aurélianne, Aurély et Aurélya. Sur la même étymologie, on trouve le prénom masculin  et sa variante  ou encore Aurélien.
 hongrois : Aurélia et ses dérivés : Aura, Aurácska, Aurika, Relli.
 breton : Aourell
 roumain : Aurel, Aurelian, Aurelia, Aurica, Aura
 italien : Aurelia
 espagnol : Aurelia
 Autres variantes étrangères : Auréliana, Auria, etc.
 Forme masculine française :

Prénoms 
 

Presqu'inconnu en France comme le prénom Aurélien malgré l’Aurélia ou le rêve et la vie de Gérard de Nerval, il y est apparu dans les années 1970 et est à son apogée dans les années 1980, atteignant alors près de 2 % des prénoms données à la naissance chaque année et la première ou la deuxième place du palmarès des prénoms féminins.

Aurélie célèbres 
 Aurélie Bambuck, journaliste française.  
 Aurélie Bonnan, basketteuse française.  
 Aurélie Carmona, basketteuse française.
 Aurélie Cibert, basketteuse française. 
 Aurélie Chaboudez, athlète française.  
 Aurélie Dupont, danseuse étoile du ballet de l'Opéra national de Paris.
 Aurélie Félix, athlète française.
 Aurélie Filippetti, femme politique française.
 Aurélie Ghika, femme de lettres française. 
 Aurélie Halbwachs, coureuse cycliste mauricienne.  
 Aurélie Kamga, athlète française.  
 Aurélie Kaci, footballeuse française. 
 Aurélie Konaté, actrice, chanteuse et danseuse française. 
 Aurélie Malaussena, gymnaste artistique française. 
 Aurélie Muller, nageuse française.  
 Aurélie Naud, footballeuse française. 
 Aurelie Nemours, artiste et peintre française.
 Aurélie Picard, aventurière française. 
 Aurélie Resch, écrivaine franco-ontarienne. 
 Aurélie Révillet, skieuse française. 
 Aurélie Saada, chanteuse française. 
 Aurélie Santon, skieuse française. 
 Aurélie Trouvé, personnalité française de l'altermondialisme.
 Aurélie Vaneck, actrice française.

Musique 
 Aurélie, chanson du chanteur français Colonel Reyel, extraite de son premier album studio Au rapport (2011).
Aurélie, succès populaire du groupe allemand Wir Sind Helden, extraite de leur premier album Die Reklamation (2003).

Cinéma 
 Aurélie, personnage de fiction interprété par Ginette Leclerc dans le film La Femme du boulanger de Marcel Pagnol.

Aurelia célèbres 
 Aurélia Aurita, dessinatrice et scénariste de bande dessinée.
 Aurélia Bruno, actrice française.
 Aurélia de Souza (1867-1922), peintre portugaise.
 Aurelia Dobre, gymnaste Roumaine.
 Aurélia Grandin, illustratrice française.
 Aurelia Gliwski, mannequin australien.
 Aurelia Pentón, athlète cubaine.
 Aurelia Plath, mère de la poétesse Sylvia Plath voir La Cloche de détresse.
 Aurélia Petit, actrice française.
 Aurelia Tizón, femme du président argentin Juan Perón
 Aurelia Trywianska, athlète polonaise.
 Aurelia (Soul Calibur), personnage du jeu Namco.

Espace 
 419 Aurelia astéroïde.
 Aurelia, cratère d'impact sur vénus.
 Aurelia (planète) type Naine rouge.

Autres 
 Lancia Aurelia, une berline du constructeur italien Lancia fabriquée entre 1950 et 1958.
 Aurelia aurita ou aurélie, une méduse.

Références

Voir aussi 
 
 
 Aurélien (prénom)
 Aurielle
 Liste des prénoms

Aurelie
Aurelie
Homonymie de prénom
Homonymie de titre